El nombre Armando de Armas puede referirse a las siguientes personas:

 Armando de Armas (escritor), escritor cubano nacido en Santa Clara, Cuba.
 Armando de Armas Romero, pintor cubano nacido en La Habana.
 Armando de Armas (empresario), empresario venezolano dedicado al periodismo.